Кампо ел Параисо има више значења:

 Кампо ел Параисо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Параисо, Зазуета (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику